Чемпіонат Угорщини з футболу 1950 — 48-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Будапешт Текстилеш змінив назву на Будапешт Баштя.
2. Після закінчення сезону клуб ЕДОС змінив назву на Будапешт Кініжі.
3. Після закінчення сезону клуб Галадаш змінив назву на Локомотив (Сомбатгей).
4. Після закінчення сезону клуб Шалготар'ян Тарна змінив назву на Шалготар'ян Баняс.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1950
Угорщина
1950 в угорському спорті